Het vrouwen individueel is een onderdeel van het boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012. Het onderdeel vond plaats van vrijdag 27 juli (de dag van de opening) tot en met donderdag 2 augustus op Lord's Cricket Ground, een cricketstadion in de Londense wijk St John's Wood.

De 64 deelnemers namen alle eerst deel aan de plaatsingsronde, waarna een ranglijst werd opgesteld op basis van de scores. Vervolgens begon een knock-outsysteem, waarbij eerst de nummer één het tegen de laatste plaats opnam, de nummer twee tegen de op een na laatste et cetera. De 32 overgebleven boogschutters namen het daarna weer tegen elkaar op, totdat er twee boogschutters overbleven in de finale. De nummers drie en vier streden om de bronzen medaille. De wedstrijden vonden plaats in een best-of-five sets opzet, beiden schutters schoten drie pijlen per set. De winnaar van de set kreeg twee punten, bij een gelijkspel kregen beiden één punt. De schutter die als eerste zes punten heeft won de wedstrijd.

Toernooischema

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Laatste 4

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Bronvermelding 
  Resultaten

Vrouwen